Darrell est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
 Darrell Abbott (1966-2004), guitariste américain de metal ;
 Darrell Anderson (1970-), joueur de basket-ball américain ;
 Darrell Ang (1979-), chef d'orchestre singapourien ;
 Darrell Armstrong (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Darrell Arthur (1988-), basketteur américain ;
 Edmund Darrell Brodie III, zoologiste américain ;
 Darrell Castle (1948-), avocat et homme politique américain ;
 Darrell Ceciliani (1990-), joueur de baseball américain ;
 Darrell Dexter (1957-), homme politique canadien ;
 Darrell Fitton (-), compositeur de musique électronique anglais ;
 Darrell Green (1960-), ancien joueur de football américain ;
 Darrell Griffith (1958-), joueur de basket-ball américain ;
 Darrell Hammond (1955-), acteur américain ;
 Darrell Hill (1993-), athlète américain, spécialiste du lancer du poids ;
 Darrell Issa (1953-), homme politique américain ;
 Darrell Long (1962-), ingénieur informaticien américain ;
 Darrell Mbow (1992-), chanteur, producteur de musique et homme d’affaires français ;
 Darrell McClure (1903-1987), dessinateur et illustrateur américain de bande dessinée ;
 Darrell Pace (1956-), archer américain ;
 Darrell Pasloski (1960 ou 1961-), homme politique canadien
 Darrell Porter (1952-2002), joueur de baseball américain ;
 Darrell Powers (1923-2009), militaire américain ;
 Darrell Rooney (-), scénariste et réalisateur américain pour Disney ;
 Darrell Roodt (1963-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma sud-africain ;
 Darrell Silvera (1900-1983), décorateur américain de cinéma et de télévision, de son vrai nom ;
 Darrell Tryon (1942-2013), professeur de linguistique néo-zélandais ;
 Darrell Tucker (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Darrell Ubick (1952-), arachnologiste croato-américain ;
 Darrell Van Citters (1956-), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Darrell Walker (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Darrell Waltrip (1947-), pilote américain de NASCAR ;
 Darrell Ware (1906-1944), scénariste américain ;
 Darrell Wesh (1992-), athlète américain et haïtien.

Variantes 
Le prénom anglo-saxon Darrell a pour variantes , , , Darryl, Darryll et Darrelle, ce dernier pouvant être épicène.

Patronyme 
 Myriam Darrell (1944-), artiste peintre contemporaine, lettriste et affichiste française.

Divers 
 Le Darrell K. Royal, stade de football américain de l'université du Texas à Austin au Texas.

Prénom anglais